Confurius ist der Familienname folgender Personen:

 Gerrit Confurius (* 1946), deutsch-niederländischer Schriftsteller und Autor
 Henriette Confurius (* 1991), deutsch-niederländische Schauspielerin
 Lucas Confurius (* 1989), deutsch-niederländischer Schauspieler